Лубис — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лубис, Бронисловас (1938—2011) — литовский предприниматель, политик, химик, инженер, один из самых богатых людей в Литве, премьер-министр Литвы.
 Лубис, Мохтар (1922—2004) — индонезийский прозаик, публицист, общественный деятель.